Le cinque giornate – włoski kinowy film fabularny (historyczna tragikomedia) z 1973 roku, napisany i wyreżyserowany przez Dario Argento. Jeden z niewielu filmów Argento niebędących horrorami lub thrillerami. Projekt był też pierwszym filmem reżysera, który spotkał się z negatywnym przyjęciem widzów i nie stał się przebojem box office'u.

Obsada 
 Adriano Celentano − Cainazzo
 Enzo Cerusico − Romolo Marcelli
 Marilù Tolo − Hrabina
 Luisa De Santis kobieta w ciąży
 Glauco Onorato − Zampino
 Carla Tatò − wdowa
 Sergio Graziani − Baron Tranzunto
 Salvatore Baccaro − Garafino

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Filmy w reżyserii Dario Argento
Włoskie filmy z 1973 roku
Włoskie filmy historyczne
Włoskie komediodramaty